Вілї́-сюр-Тій () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на південний схід від Парижа, 28 км на північ від Діжона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 114 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 294,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Вілї-сюр-Тій на сайті французького Національного інституту географії
 Вілї-сюр-Тій на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вілї-сюр-Тій на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вілї-сюр-Тій на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вілї-сюр-Тій на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Ор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кот-д'Ор